Brda
Jasikovica (brdo u BiH, Fojnica)
Jasikovica (brdo u BiH, Kiseljak)

Naselja
Jasikovica (Trstenik, Srbija)